Ústí kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Ústí nad Labem (länshuvudort), Okres Ústí nad Labem, 
 Ústí (ort i Tjeckien, Olomouc), 
 Ústí (ort i Tjeckien, Vysočina), 
 Ústí (ort i Tjeckien, Zlín), 

Robotskapade Tjeckienförgreningar